Skaly kan syfta på följande platser:

Polen 

 Skały, ort, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki,

Tjeckien 

 Skály (ort), Södra Böhmen, 
 Skály (berg), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar